Книга Притчей Соломоновых (, «Мишлей» (букв. — «Притчи») в Танахе,  в Септуагинте,  в Вульгате,  в Елизаветинской Библии) — книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. Вторая книга раздела Ктувим еврейской Библии. Двадцатая каноническая книга христианской Библии (Синодальный перевод).

Описание 
В 965 году до н. э. на царский престол в Израиле воссел сын Давида Соломон. Согласно Библии (, ) он не попросил Бога дать ему богатство и славу, но только «премудрость и знание», чтобы «управлять сим народом… великим». В ответ на эту просьбу Господь даровал ему «премудрость и знание» и «сердце… разумное» (; ). Впоследствии Соломон «изрёк… три тысячи притчей» (). Лишь некоторые (в книге Притчей — 915 стихов, некоторые притчи могут включать два стиха) из этих мудрых изречений записаны в библейской книге Притчей. Эту мудрость «вложил Бог в сердце его [Соломона]» ().

По своему характеру это книга поэтически-дидактическая, в поэтических формах излагающая возвышенные религиозно-философские истины с вытекающими из них нравственными положениями. В начальных словах книги прямо говорится, что это «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского»; но затем в других местах авторство приписывается другим авторам, например, неизвестным Агуру и царю Лемуилу (иудейская традиция полагает, что это имена Соломона); в последнем некоторые видят того же Соломона, выступающего под разными символическими именами (другие думают, что Лемуил был один из царей Аравии). Соответствующие отделы книги, приписываемые различным авторам, носят на себе признаки разнообразия в стиле и содержании; но в общем это книга весьма резко выраженного типа еврейской мудрости, величайшим представителем которой был Соломон.

Притчи «мудрейшего царя» сохранились потомством. На основании , Вавилонский Талмуд (трактат Бава Батра, 15a) приписывает составление книги царю Езекии и его сподвижникам (конец VIII — начало VII века до н. э.). Книга вошла в христианский библейский канон под названием «Книга Притчей Соломоновых» (в подлиннике на древнееврейском языке она называется просто «Притчи» — «Мишлей» משלי), хотя в неё могли быть внесены притчи и других представителей древнееврейской мудрости. Согласно русскому библеисту А. П. Лопухину, в книге Притчей Соломоновых, как и в книге «Премудрость Соломона», автором «прославляется мудрость, которая олицетворяется и сама выступает с вдохновенными изречениями в назидание людям».

По мнению А. П. Лопухина, Книгу Притчей Соломоновых можно назвать «философско-религиозным трактатом, в котором автор излагает добытые разумом и житейским опытом истины в формах дидактическо-поэтической речи, способной производить особенно сильное впечатление на слушателей». Многие изречения этой книги вошли в народное миросозерцание, отголоски её влияния заметны и в Новом Завете, где много заимствований из неё и указаний на разные изречения из книги (всего таких мест насчитывается более тридцати).

Некоторые стихи 
 «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его» — 
 «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живёт с тобою» — 
 «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых» — 
 «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен» — 
 «Добродетельная жена — венец для мужа своего; а позорная — как гниль в костях его» — 
 «Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол» — 
 «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим» — 
 «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным» — 
 «Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» — 
 «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» — 
 «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою» — 
 «Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий» — 
 «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» —

Заимствование из египетских источников 
В Притчах Соломона есть стихи, которые очень схожи с древнеегипетским «Поучением Аменемопе» не только по общему смыслу, но и по тексту.

В своей первой краткой публикации отрывков из «Аменемопе» в 1922 году Бадж отметил его очевидное сходство с книгами притч. Также Адольф Эрман, «декан всех египтологов», который в 1924 году опубликовал обширный список соответствий между текстами Аменемопе и библейской Книги Притч, причём основная их часть была сосредоточена в Притчах 22. : 17-23: 11.

«Не писал ли я тебе тридцать?» — в синодальном переводе «трижды» (). Число «тридцать» имеет смысл в «Поучениях Аменемопе», ведь именно они состоят строго из 30 глав. И важно то, что по соседству с этим стихом расположены другие стихи (), которые прямо отсылают нас к египетскому оригиналу.

В таблице ниже показаны несколько сравнений.

Примечания

Ссылки 
 Притчи Соломона с подстрочным переводом с древнегреческого на русский. .
 Притчи Соломона. Вульгата. .

Книги Ветхого Завета
Книги по алфавиту
Книга притчей Соломоновых
Религиозные своды правил поведения